Hamilton Heights ist der Name folgender Stadtviertel in den Vereinigten Staaten:

 Hamilton Heights (Manhattan), ein Viertel in New York City
 Hamilton Heights (St. Louis) in St. Louis, Missouri